Такелма — исчезнувший изолированный язык, распространённый до 19 в. среди индейцев племени такелма.

Диалекты 
 латгава, юго-запад Орегона вдоль верховий реки Роуг
 нижний такелма, юго-запад Орегона, Роуг-Вэлли (долина реки Роуг)
Возможно, существовал отдельный диалект кау-крик, распространённый на юго-западе Орегона вдоль рек Южная Умпква, Миртл-Крик и Кау-Крик.

Генеалогические связи 
Моррис Сводеш объединял язык такелма с калапуянскими языками в такелма-калапуянскую макросемью (Swadesh 1965). Недавнее исследование Тарпента и Кендалла (Tarpent & Kendall, 1998) показывает несостоятельность данной гипотезы ввиду крайне различной морфологической структуры такелма и калапуянских языков. Эдвард Сепир (Sapir, 1921) предлагал включить такелма, калапуянские и ряд других языков в пенутийскую макросемью.

Фонология

Согласные

Числительные 
 mì:ʔskaʔ — один
 kà:ʔm — два
 xìpiní — три
 kamkàm — четыре
 dé:hal — пять
 haʔi:mìʔs — шесть
 haʔi:kà:ʔm — семь
 haʔi:xín — восемь
 haʔi:kó — девять
 ìxti:l — десять

Литература 
 Sapir, Edward. 1909. Takelma Texts. University of Pennsylvania Anthropological Publications 2(1):1-263.
 Sapir, Edward. 1922. The Takelma Language of Southwestern Oregon. In Handbook of American Indian Languages, part II, pp. 1–296. Bureau of American Ethnology, Bulletin 40.

Изоляты Америки
Языки США
Языки Северной Америки
Пенутийские языки
Мёртвые языки Северной Америки